Brid et Bríd sont des noms propres qui peuvent faire référence à :

Toponyme 

 Kam'ianyï Brid (en ukrainien : Кам'яний Брід), commune urbaine de l'oblast de Jytomyr en Ukraine.

Prénom 
Bríd est un prénom féminin irlandais, diminutif du prénom irlandais Brighid, variante du prénom anglo-saxon Brigit (). Il est notamment porté par :
  (1955-), actrice irlandaise ;
  (1951-), poétesse irlandaise ;
 , joueuse de camogie irlandaise ;
  (1935-), femme politique irlandaise ;
  (1961-), femme politique irlandaise ;
  (1954-), écrivaine irlandaise.

Patronyme 
Brid est un patronyme français originaire du nord-est de la France.

  (1990-), actrice panaméenne, modèle et Miss Panama 2013 ;
 Demetrio Honorato Brid (1859-1917), premier président panaméen.

Jeu vidéo 
 Accele Brid, jeu de tir vidéo créé par Takara Tomy en 1993 pour la Super Nintendo.

Prénom irlandais
Patronyme hispanique
Patronyme français